Canada
 Pearl Island (Brits-Columbia), een eiland van de provincie Brits-Columbia
 Pearl Island, vroegere naam van Big Island, een eiland aan de westkust van Newfoundland

Elders
 Pearl Island (Hongkong), een eiland in het westen van Hongkong
 Pearl Island (Nieuw-Zeeland), een eiland voor de zuidkust van Stewart Island, Nieuw-Zeeland
 Pearl Island (Washington), een van de San Juan Islands in de Amerikaanse staat Washington